Легенда про синє море (), інша назва: Легенда блакитного моря — південнокорейський телесеріал 2016 року, показувався на телеканалі «SBS» щосереди та четвер о 22:00 з 16 листопада 2016 року по 25 січня 2017 року. У головних ролях Лі Мін Хо та Джун Джи Хьон.

Сюжет 
У центрі серіалу-історія кохання русалки Шім Чона та дотепного шантажиста Хо Джун Дже. Зосереджуючись на відродженні, долі та нерозділеному коханні, їхня історія зіставляється з паралельною історією їх втілень часів Чосон, русалки, Се Хва та голови міста Кім Дам Рьон.

У ролях

Головні ролі 
 Лі Мін Хо — Хо Джун Дже / Кім Дам Рьон
 Чон Чі Хьон — Шім Чон / Се Хва

Примітки

Посилання 
 «Легенда про синє море»  на HanCinema.net

Телесеріали Південної Кореї 2016
Драматичні телесеріали Південної Кореї
Романтично-комедійні телесеріали Південної Кореї
Фентезійні телесеріали Південної Кореї
Програми телеканалу SBS
Телесеріали Studio Dragon
Русалки на телебаченні